Willem Harmsen (Militair), een Nederlands kapitein-ter-zee tijdens de Tweede Wereldoorlog
Willem Harmsen (Rijkswaterstaat), voormalig directeur-generaal bij Rijkswaterstaat